Garriock ist der Familienname folgender Personen:

Heather Garriock (* 1982), australische Fußballspielerin und -trainerin
Susan Garriock, britische Kanuslalomfahrerin